Blondel ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Blondel (* 1962), französischer Leichtathlet
 André-Eugène Blondel (1863–1938), französischer Physiker
 Annie Blondel, Ehename von Annie Groene (* um 1935), französische Badmintonspielerin
 Blondel de Nesle (1155/1160–nach 1200), französischer Troubadour
 Camille Blondel (1854–1935), französischer Diplomat
 Charles Blondel (1876–1939), französischer Philosoph und Psychologe
 David Blondel (1590–1655), französischer Theologe

 Fred Blondel (1923–1989), englischer Fußballspieler
 Georges Blondel (1856–1948), französischer Jurist, Historiker und Schriftsteller

 Jean Blondel (1929–2022), französischer Politikwissenschaftler
 Jean-François Blondel (1683–1756), französischer Architekt, Dekorateur, Maler und Kupferstecher sowie Illustrator
 Jean-Philippe Blondel (* 1964), französischer Schriftsteller
 Jonathan Blondel (* 1984), belgischer Fußballspieler
 Jorge Urrutia Blondel (1905–1981), chilenischer Komponist
 Jules-François Blondel (1887–1965), französischer Diplomat
 Louis Blondel (1885–1967), Schweizer Architekt und Archäologe
 Marc Blondel (1938–2014), französischer Gewerkschaftsfunktionär
 Maurice Blondel (1861–1949), französischer Philosoph
 Merry-Joseph Blondel (1781–1853), französischer Maler
 Olivier Blondel (* 1979), französischer Fußballspieler
 Sacy von Blondel (1897–1983), ungarische Schauspielerin und Schriftstellerin

Blondel steht für:
 Blondel (Musical), Musical von Tim Rice und Stephen Oliver (1983)
 Blondel (Einheit), Maßeinheit der Leuchtdichte
 Blondel & Crépin, französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Blondelle